Jüdischer Friedhof Kolín steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Kolín)
 Neuer jüdischer Friedhof (Kolín)